Corneli (nom) (llatí: Cornelius) fou un nom romà
 Corneli (qüestor), secretari del dictador Sul·la, qüestor de la ciutat durant la dictadura de Juli Cèsar.
 Corneli Fagita, militar romà
 Gai Corneli, tribú de la plebs el 67 aC.
 Gai Corneli, un dels conspiradors de Catilina.
 Publi Corneli, tribú de la plebs el 51 aC.
 Corneli (centurió), militar romà
 Gai Corneli (tribú), magistrat romà
 Corneli Servi, jurista romà
 Corneli I, papa (251 - 253).
 Corneli Sul·la, diversos personatges.
 Cos Corneli Lèntul, diversos personatges.